Sinngedicht bezeichnet:
 eine Dichtungsgattung, siehe Epigramm
 Das Sinngedicht, Novellenzyklus von Gottfried Keller (1881)

Siehe auch:
 Sinngedichte, Walzer von Johann Strauss Sohn